Wetmore Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wetmore Township (Kansas)
 Wetmore Township (Pennsylvania)